Sankey ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Phineas Riall Sankey (1853–1925), irischer Ingenieur
 Ira D. Sankey (1840–1908), US-amerikanischer Gospelsänger und Komponist
 John Sankey, 1. Viscount Sankey (1866–1948), britischer Rechtsanwalt, Richter und Lordkanzler
 Logan Sankey (* 1998), US-amerikanische Skispringerin
 Sara Sankey (* 1967), englische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Sankey-Diagramm